Gonggang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gonggang, Magetan, by, 
 Gonggang, Rembang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar